Moses Teitelbaum ist der Name folgender Personen:

 Mosche Teitelbaum (1759–1841), Rabbiner in Polen und Ungarn
 Moshe Teitelbaum (1914–2006), Rabbiner in den Vereinigten Staaten